Carletto est un terme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1963), rameur olympique italien

Surnom
Carletto pour Carlo Ancelotti (né en 1959), footballeur et entraîneur italien
Carletto pour Carlo Caliari (1570-1596), peintre italien de la Renaissance
Carletto pour Carlo Mazzone (né en 1937), footballeur et entraîneur italien 
Carletto pour  (1924-1984), acteur italien

Personnage 
Carletto, personnage du film italien Chacun à son poste et rien ne va (1974)

Voir aussi

Surnom